Середньочеська 1 ліга 1925/26 () — другий професіональний розіграш чемпіонату Чехословаччини з футболу, що був проведений з 15 серпня 1925 року по 25 липня 1926 року. Чемпіоном змагань став клуб «Спарта».

У попередньому сезоні у чемпіонаті виступало 16 команд, що були поділені на дві ліги. Але усі чотири німецьких клуби, що були учасниками минулого розіграшу, у новому сезоні знялись зі змагань. Три з них представляли другу лігу, а у першій лізі грав клуб ДФК Прага. Таким чином усі 12 команд, що лишились з минулого сезону, склали єдину першу лігу. Серед них переможець другої ліги клуб Кладно, а також дві найслабших команди другої ліги «Чехія Прага VIII» і «Славой» (Жижков), що й у новому сезоні посіли останні місця з суттєвим відставанням від інших учасників.

Підсумкова таблиця

Таблиця результатів

Склади команд

Спарта

Призери

Найкращі бомбардири

Аматорський чемпіонат Чехословаччини 
Проводився для команд, що стали переможцями регіональних турнірів.

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 
 Чемпіонат Чехословаччини на неофіційному сайті клубу «Славія» 
 Чемпіонат Чехословаччини 1926 на eu-football.info   
 Аматорський чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 

1925 у футболі
Чехословаччина
1926